

Geografia
Doba – capoluogo della regione del Logone Orientale, in Ciad
Doba – sottoprefettura della Costa d'Avorio
Doba – comune del distretto di Satu Mare, in Romania
Doba – comune dell'Ungheria

Altro
Aleksander Doba (1946-2021) – kayakista polacco
Doba – cratere sulla superficie di Marte